Andorre compte officiellement 44 villes et villages statistiques (en  réparties dans les sept paroisses, pour lesquelles l'office statistique andorran effectue un recensement de la population.

Liste des villes

Villes d'Andorre par importance de la population 
Ci-dessous les villes de plus de 1 000 habitants.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Paroisse (Andorre)

Andorre
Villes